Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1949 года собрал 15 участников. Чемпионом стал Фрек Гордейн. Это был его первый и единственный национальный титул.

 — Фрек Гордейн, 22 очка.

 — Рейнир Корнелис Келлер, Герт ван Дейк, 20 очков.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1949 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1949 году